

Sigle 
 Warrant Officer – grado militare

Codici 
 WO – codice vettore IATA di World Airways
 wo – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua wolof

Etichettatura tessile
 WO – sigla della denominazione della fibra di lana

Mineralogia 
 Wo – abbreviazione di wollastonite

Sport 
 WO – nelle statistiche del baseball e del softball, lanciatore vincente o partite vinte (won games)

Altro 
 WO – targa automobilistica di Wolfsberg (Austria)
 WO – targa automobilistica di Worms (Germania)
 WO – targa automobilistica di Ostrołęka (Polonia)
 Wo – kana giapponese che rappresenta una mora

Note